Теглев — фамилия.
 Теглев, Алексей Васильевич (1791—1854) — флота генерал-майор, происходил из дворянского рода Теглевых.
 Теглев, Семён Матвеевич (1771-1849) — скульптор, архивариус Императорской Академии художеств.